ETB hace referencia a varios artículos:

Empresas
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá acrónimo de la telefónica de Bogotá.
Escuela de Turismo de Baleares en Palma de Mallorca, Mahón y Manacor.

Televisión
Euskal Telebista, siglas de la televisión del País Vasco, y de sus canales:
ETB 1
ETB 2
ETB 3
ETB 4
ETB Sat

Moneda
ETB, código ISO de la moneda oficial de Etiopía, el Birr etíope;

Siglas